Список млекопитающих, обитающих на территории Гренландии (Северная Атлантика).

Из 32 указанных в таблице видов, 3 находятся под угрозой исчезновения, 3 подверженные, 2 находятся в близком к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Гренландия